DDO steht für:
 David Dunlap Observatory Catalogue, den Katalog der Zwergengalaxien des David Dunlap Observatory
 Deputy Director for Operations, ehemalige Bezeichnung des Leiters der Geheimoperationen innerhalb der Central Intelligence Agency (heute: Director of the National Clandestine Service)
 Deutsche Discjockey Organisation, 1963 gegründetes Unternehmen
 Deutscher Dienstältester Offizier, Disziplinarvorgesetzter für Soldaten der Bundeswehr in nichtdeutschen Dienststellen
 Deutscher Druiden-Orden, 1872 gegründeter Verein
 Dimethyldioxiran, eine chemische Verbindung
 Distant Detached Objects, transneptunische Objekte besonderer Eigenschaften, siehe Transneptunisches Objekt #Detached Objects
 Dollard-des-Ormeaux, kanadische Stadt in Quebec
 Dungeons and Dragons online, ein Online-Computerspiel

ddo steht für:
 Tsesische Sprache (ISO-639-3-Code), nordostkaukasische Sprache im Südwesten Dagestans

ddo. steht für:
 de dato, ab dem Datum

Siehe auch:
 Dienstältester Deutscher Offizier/Deutscher Anteil 1st NATO Signal Battalion (DDO/DtA 1st NSB Wesel)

Abkürzung